Reinstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Hinrich R. Reinstrom  (1926–2017), deutscher Historiker
 Lutz Reinstrom (* 1948), deutscher Mörder

Siehe auch:
 Rheinstrom